HDT est un sigle qui peut désigner :
 hospitalisation à la demande d'un tiers, une mesure qui s'applique aux personnes qui souffrent de troubles d'origine psychiatriques ;
 Heat deflection temperature (en français, température de fléchissement sous charge), la température à partir de laquelle des éprouvettes soumises à l’action fléchissante de certaines charges données subissent une déformation conventionnelle ;
 Hardware Detection Tool, un outil qui permet d'analyser la configuration matérielle d'une machine dépourvue de système d'exploitation.